Kübelberg ist

ein Ortsname:
 Kübelberg (Schönenberg-Kübelberg), Ortsteil der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Kübelberg (Steinwiesen), Ortsteil des Marktes Steinwiesen, Landkreis Kronach, Bayern

ein Berg:
 Kübelberg (Rockenhausen), 548,3 m hoher Berg am Südwesthang des Donnersberges, Gemarkung und Stadtteil Marienthal von Rockenhausen, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz

eine Burg:
 Burg Kübelberg (Rockenhausen), Burgstall einer Spornburg an der 542 m hohen Nordscharte des Kübelberg (Rockenhausen), Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Burg Kübelberg, auch Wonnenberg, Burgstall einer Höhenburg im Ortsteil Kübelberg der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz